Brassói Lapok (1895–1940) napilap
 Brassói Lapok (1963) hetilap